He Who Laughs Last – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
He Who Laughs Last – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Kalem Company
He Who Laughs Last – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Komic Pictures Company
He Who Laughs Last – film del 1925 diretto da Jack Nelson